Ethan (do hebraico Eitan, Eytan ou Eisan) é um nome próprio masculino que significa "forte", "firme" ou "seguro". Pode se referir a:

Pessoas 
Ethan Allen
Ethan Coen
Ethan Hawke
Ethan Peck
Ethan Phillips
Ethan Suplee

Desambiguação